Erik Åkerlund kan syfta på:

 Erik Åkerlund (politiker), 1853-1932.
 Erik Åkerlund, förläggare, 1877-1940.
 Eric Åkerlund, författare, född 1943.
 Erik Åkerlund (skulptör), född 1945.